Een afkorting voor de functie secretaris-generaal
 Gibson SG, een gitaartype
 Singapore, volgens de norm ISO 3166-1 voor landcodes
 Société Générale, een belangrijke Franse bank
 Soortelijk gewicht, een (verouderde) aanduiding voor dichtheid (natuurkunde)
 Scholengemeenschap
 StRaten-generaal, een Vlaamse ngo voor burgerparticipatie
 Een afkorting voor Sterisch getal

Zie ook 
 Staten-Generaal (doorverwijspagina)